Litera bezeichnet:

 La Litera, Verwaltungsbezirk in Aragonien, Spanien
 Litera (Plattenlabel), DDR-Schallplattenlabel
 Magnesia Litera, tschechischer Literaturpreis

Siehe auch:
 Littera

Abkürzung